«Вилья-Клара» () — кубинский футбольный клуб, играющий в чемпионате Кубы по футболу.

Клуб основан в 1978 году. Официально базируется в деревне Зулуета, считающейся местом зарождения кубинского футбола, некоторые домашние матчи проводит на местном стадионе. В чемпионате Кубы представляет столицу провинции Вилья-Клара город Санта-Клара, в качестве домашнего использует стадион «Аугусто Сезар Сандино».

Достижения 
 Чемпион Кубы: 10
 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1992, 1996, 1997, 2002/2003, 2004/2005

Известные игроки 
  Оделин Молина
  Йеньер Маркес

Примечания 

Футбольные клубы Кубы
Санта-Клара (Куба)